Слот — річка у Чернігівській області
 Слот — музичний гурт з Росії

Див. також 
 Слот розширення у комп'ютерах — уніфікований роз'єм для приєднання карт розширення
 Слот-машина — різновид ігрових автоматів